Martin Grabher-Meier, avstrijski hokejist, * 21. november 1983, Lustenau, Avstrija.

Martin Grabher-Meier igra na položaju napadalca. Trenutno igra za avstrijsko moštvo EHC Black Wings Linz v Ligi EBEL. 

Grabher-Meier je v najvišji avstrijski ligi prvič zaigral v sezoni 2000/01 za moštvo EHC Lustenau. Takrat je štel 17 let. V naslednji sezoni je odigral 29 tekem za EHC Lustenau in tudi 6 tekem za ekipo EC Dornbirn. V sezoni 2002/03 je prav tako nastopal za EHC Lustenau. Na 39 tekmah je dosegel 7 točk. Talentiranega mladega igralca so opazili v klubu VEU Feldkirch (takrat pod imenom EC Supergau Feldkirch) in ga tudi prevzeli. V avstrijski ligi je zanje dosegel 10 točk na 48 tekmah. Ker je VEU Feldkirch po tisti sezoni finančno propadel, se je Grabher-Meier preselil v Salzburg. Tam je nastopal za moštvo EC Red Bull Salzburg vse do konca sezone 2007/08. Za ekipo Salzburga je zadel 36 golov na 195 tekmah. Prav tako je z njimi osvojil dva naslova avstrijskih državnih prvakov - v sezonah 2006/07 in 2007/08. Zaradi ne najučinkovitejših predstav so se mu po koncu sezone 2007/08 pri moštvu EC Red Bull Salzburg odrekli. Prestopil je k drugemu avstrijskemu moštvu EHC Black Wings Linz. 

Grabher-Meier ni nikoli nastopil za nobeno selekcijo avstrijske hokejske reprezentance.

Pregled kariere 
Posodobljeno: 27. december 2008

|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 29
| 4
| 1
| 5
| -19
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| EC Dornbirn
| Narodna liga
| 01/02
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Dornbirn
| U20 avstrijska mladinska liga
| 01/02
|
| 3
| 2
| 5
| 7
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 39
| 3
| 4
| 7
| -22
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Supergau Feldkirch
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 48
| 5
| 5
| 10
| -11
| 18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC Supergau Feldkirch
| Višja liga
| 03/04
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Supergau Feldkirch
| U20 avstrijska mladinska liga
| 03/04
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 03/04
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 47
| 9
| 13
| 22
| -13
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 46
| 6
| 15
| 21
| +7
| 38
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -8
| 4
|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 05/06
|
| 20
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 49
| 9
| 12
| 21
| +5
| 66
|
| 8
| 0 
| 0
| 0
| -1
| 10
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 37
| 3
| 6
| 9
| -5
| 26
|
| 
|  
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg2
| Narodna liga
| 07/08
|
| 16
| 9
| 16
| 25
| 
| 12
|
| 
|  
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |365
| bgcolor="#7FFF00" |54
| bgcolor="#7FFF00" |90
| bgcolor="#7FFF00" |144
| bgcolor="#7FFF00" |-60
| bgcolor="#7FFF00" |232
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |-10
| bgcolor="#7FFF00" |14
|}

Zunanje povezave

 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti EC Dornbirn
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti EHC Black Wings Linz